Clothier ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Clothier (1872–1938), englischer Starkstromingenieur
 Richard Clothier (* 1966), britischer Theater- und Filmschauspieler
 William Clothier (1881–1962), amerikanischer Tennisspieler
 William H. Clothier (1903–1996), amerikanischer Kameramann

Sonstiges
 Clothier Harbor, Bucht von Robert Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln